The Wilderness Society (Australie)
 The Wilderness Society (États-Unis)